Kümmert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kümmert (* 1986), deutscher Sänger
 Robert Kümmert (1909–1991), deutscher Geistlicher